Ка-Дар:

 Обсерватория Ка-Дар — частная астрономическая обсерватория открытого доступа для любителей астрономии и интересующихся наблюдениями звёздного неба, п. Кузьминское, вблизи Барыбино, Московская область.
 (16711) Ка-Дар — астероид, названный в честь Обсерватории Ка-Дар.